Pombalinho (Santarém), een plaats in de Portugese gemeente Santarém
 Pombalinho (Soure), een plaats in de Portugese gemeente Soure